Coprotiella är ett släkte av svampar. Coprotiella ingår i klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coprotiella